Wage Rural – Local level government area del distretto di Kandep, nella provincia di Enga (Papua Nuova Guinea)
 Lower Wage Rural – Local level government area del distretto di Koroba-Lake Kopiago, nella provincia di Hela (Papua Nuova Guinea)
 Upper Wage Rural – Local level government area del distretto di Koroba-Lake Kopiago, nella provincia di Hela (Papua Nuova Guinea)